Kehbach ist ein Bestandteil von Gewässernamen:

 Großkehbach oder Kehbach, linker Zufluss der Murr in Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Kleinkehbach, rechter Zufluss des Großkehbachs in Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg